Deutsch [dojč] () a Deutschová jsou německá a židovská příjmení:
 Aladár Deutsch (1871–1949) – vrchní rabín pražské židovské obce
 Armin Joseph Deutsch (1918–1969) – americký astronom a spisovatel
 Avraham Deutsch (1889–1971) – izraelský politik
 Eliška Klimková-Deutschová (1906–1981) – česká lékařka a profesorka neurologie
 Gerti Deutsch (1908–1979) – rakouská fotografka
 Gustav Deutsch (* 1940) - český fotbalista
 Helene Deutschová (1884–1982) – rakousko-americká psychoanalytička, jedna z prvních žen v okruhu Sigmunda Freuda
 Helmut Deutsch (* 1963) – německý varhaník
 Karl Wolfgang Deutsch (1912–1992) – německo-český politolog
 Leo Deutsch (1855–1941) – ruský revolucionář, menševik
 Marek Deutsch (* 1987) – český florbalista
 Maria Deutsch (1882–1969) – československá politička německé národnosti
 Milan Deutsch (* 1973) – český filantrop
 Ottmar Deutsch (* 1941) – slovenský fotbalista
 Tamás Deutsch (* 1966) – maďarský politik

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení